HLR est un code qui peut désigner :
 .

HLR est un sigle qui peut désigner :
 Home Location Register, un élément d'un réseau mobile, selon la liste des sigles de la téléphonie mobile ;
 HLR, en terme ferroviaire, une locomotive de manœuvre.

Code IATA des aéroports

ru:GSM core network#HLR (Home Location Register)